Грегг або Грег () — прізвище англійського або шотландського походження. Англійський варіант бере свій початок від скороченої форми імені Грегорі (), шотландський варіант має походження від шотландського клану Макгрегор ().

Відомі носії прізвища 
 Гаррі Грегг (; 1932—2020) — північно-ірландський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Джадд Грегг (; 1947) — американський політик з Республіканської партії.
 Джессіка Ґреґґ (; 1988) — канадська ковзанярка на шорт-треку, олімпійська медалістка (2010).
 Кларк Грегг (; 1962) — американський актор, режисер і сценарист.
 Ренді Грегг (; 1956) — канадський хокеїст, захисник.

Див. також 
 Грегг (ім'я)

Примітки